«Who Do You Trust?» — десятий студійний альбом американського рок-гурту Papa Roach, представлений 18 січня 2019 під лейблом Eleven Seven Music.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Papa Roach 
 «Who Do You Trust?»  на Discogs

Альбоми Papa Roach